De wereldkampioenschappen mountainbike 2004 werden gehouden van 8 september tot en met 12 september in Les Gets, een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie. Het was de zeventiende editie van de mondiale titelstrijd. Er stonden zeventien titels op het spel, verspreid over vier disciplines: cross-country (XC), downhill (DH), four cross (4X) en trials (TRI).

Cross Country

Elite

Beloften

Junioren

Teamestafette

Downhill

Elite

Junioren

Four Cross

Trials

Elite

Junioren

Medaillespiegel

Zie ook 
Wereldbeker mountainbike 2004
Wereldkampioenschappen wielrennen 2004

2004
Mountainbike in 2004
Wielerwedstrijd in Frankrijk
Mountainbike
Sport in Haute-Savoie
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes